ООС — особливість-орієнтоване сканування, спосіб вимірювання рельєфу поверхні в скануючій зондовій мікроскопії.
 ООС — операція об'єднаних сил.

Примітки